Ahmed Madisch (* ?), auch: Ahmed Mad'isch, deutscher Internist und Chefarzt am Krankenhaus Siloah in Hannover
 Ijad Madisch (* 1980), auch: Ijad Mad'isch, deutscher Virologe, Gründer und CEO des Wissenschaftler-Netzwerkes ResearchGate sowie Mitglied des Digitalrates der Deutschen Bundesregierung